En inglés, mix (/ˈmɪks/) significa «mezcla». En español puede referirse a:

Música 
 Una mezcla de audio (audio mixing en inglés), proceso por el cual se mezclan varios sonidos, instrumentos, canciones u otros elementos en una sola pista.
Una mezlca de DJ (DJ mix o DJ mixset en inglés), una secuencia de varias pistas musicales unidas por un DJ para crear una única pista musical continua.
 Una remezcla (remix en inglés), modificar una canción para darle un nuevo aspecto o mejorar la calidad de la obra.

Ciencias

Química
 En química, una mezcla es un sistema material formado por dos o más sustancias puras.

Informática 
 El MIX es un lenguaje de programación de computadora híbrida binario/decimal creado por Donald Knuth para la enseñanza de programación.

Personas 
 Steve Mix (nacido en 1947), jugador estadounidense y exjugador de la Asociación Nacional de Baloncesto y entrenador universitario femenino de baloncesto 
 Tom Mix (1880–1940), actor de cine estadounidense.
 Claudia Mix, diputada chilena.

Otros usos 
 MIX, conferencia ofrecida anualmente por Microsoft enfocada a desarrolladores web y diseñadores sobre el uso de tecnologías nuevas de Microsoft y tendencias en el desarrollo de aplicaciones.